Француском правнику и математичару 17. века Пјеру Фермау дугујемо неколико исказа, који се понекад називају кратко Фермаова теорема. Може се мислити на: 

Мала Фермаова теорема
Велика Фермаова теорема
Фермаова теорема (анализа)
Фермаова теорема о збировима два квадрата